Wallander är ett svenskt efternamn, som 31 december 2012 i Sverige bars av 704 personer, dessutom av 91 personer med stavningen Vallander.

Personer 
 Agnes Hargne Wallander (född 1988), skådespelare
 Alf Wallander (1862–1914), konstnär, konsthantverkare och formgivare
 Ann Wallander (född 1953), deckarförfattare
 Anna Wallander (född 1965), skådespelare
 Axel Wallander (aktiv 1898), friidrottare
 Barbro Wallander (1909–1975), teckningslärare och målare
 Bengt Wallander (1918–1990), målare
 Charlotta Wallander (1823–?), tecknare och litograf
 Gerda Wallander (1860–1926), konstnär
 Jan Wallander (1920–2016), bankdirektör, forskare och författare
 Josef Wilhelm Wallander (1821–1888), konstnär
 Michael Wallander (1778–1860), sagoberättare känd som "Mickel i Långhult"
 Pehr Wallander (1783–1858), målarmästare, målare och tecknare
 Sven Wallander (1890–1968), arkitekt

Populärkultur 
 Kurt Wallander, fiktiv huvudperson i Henning Mankells romaner
 Kurt Wallander (filmer), en samling filmer och TV-serier baserade på Henning Mankells rollfigur

Källor 

Svenska efternamn